Иван Јонаш (Стара Пазова, 16. септембар 1922 — Београд, 5. јун 1998) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1955. || Крвави пут  || Владо
|-
| 1955. || Песма са Кумбаре  || /
|-
| 1959. || Сам  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Заједнички стан  || Трубач са троје деце
|-
| 1961. || Нема малих богова  || Поштар
|-
| 1962. || Медаљон са три срца  || Рецепционер (сегмент "Прича 2")
|-
| 1962. || Оклопни воз Кратки филм || /
|-
| 1962. || Саша  || /
|-
| 1963. || Детелина са три листа ТВ серија || /
|-
| 1964. || Службени положај  || Чиновник
|-
| 1965. || Доћи и остати  || Портир
|-
| 1965. || Инспектор  || /
|-
| 1965. || Горки део реке  || Славољуб
|-
| 1967. || Летови који се памте ТВ серија || /
|-
| 1968. || Спавајте мирно ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1971. || Моја луда глава  || /
|-
| 1972. || Девојка са Космаја  || /
|-
| 1973. || Камионџије ТВ серија || Повратник, бизнисмен
|-
| 1974. || Дервиш и смрт  || /
|-
| 1974. || Кошава  || Станодавац
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ТВ филм || Хансонов повереник
|-
| 1975. || Крај недеље ТВ филм || Радник, словослагач
|-
| 1976. || Девојачки мост  || Немачки војник
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Виктор
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Веза с партизанима
|-
| 1976. || Све што је било лепо ТВ филм || Човек у фабрици
|-
| 1976. || Процес Ђордану Бруну ТВ филм || Ђовани Батиста Ћиото, књижар
|-
| 1976. || Коштана ТВ филм || Кмет цигански
|-
| 1976. || Деца расту ноћу ТВ филм || Возач аутобуса
|-
| 1977. || Лептиров облак  || /
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха  || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Алас
|-
| 1978. || Бошко Буха ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Посебан третман  || /
|-
| 1981. || Ерогена зона  || /
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Доротеј  || /
|-
| 1981. || Берлин капутт  || /
|-
| 1982. || Последњи чин ТВ серија || /
|-
| 1982. || Саблазан  || /
|-
| 1985. || И то ће проћи  || /
|-
| 1987. || Место сусрета Београд ТВ филм || /
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || /
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 1998.
Српски глумци
Југословенски глумци
Пазовчани